ПГ может означать:
 ПГ — «Парламентская газета».
 ПГ — художественная группа.
 ПГ — обозначение трамвайных вагонов Нюрнбергского вагоностроительного завода, работавших в Санкт-Петербурге.
 ПГ — выстрел для ручного противотанкового гранатомета.
 ПГ — профилактическая гигиена полости рта.
 ПГ — в метрологии сокращение от «погрешность»
 пг — сокращение пикограмма.
 ПГ — обозначение пожарных гидрантов.
 ПГ — Парк Горького.
 ПГ — Подствольный Гранатомёт.
 ПГ — Периодическое голодание.
 ПГ — Похвальная грамота
ПГ ― Полугодие
ПГ — Процедурная генерация
ПГ — Полина Гагарина
ПГ — Призрачный гонщик